Андре́й Алекса́ндрович То́карев:
 Токарев, Андрей Александрович (род. 1986) — ведущий сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых.
 Токарев, Андрей Александрович — филолог-португалист, историк, заведующий Центром исследований Юга Африки Института Африки РАН, автор книги «Португалистика в СССР и России».